Boletus radicans, ou Caloboletus radicans, le Bolet radicant, est une espèce de champignons basidiomycètes du genre Boletus de la famille des Boletaceae.

Liens externes 

 
 
 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
radicans